Константин Воронин: Воронин, Константин Иванович Милитера -[ Книги] — советский писатель.
 Воронин, Константин Никитович (1909—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первый секретарь Челябинского горкома КПСС.

Примечания